Desa Ciharashas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciharahas, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Ciharashas (administrativ by i Indonesien), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar